Анатолий Андреевич Краус (род. 21 октября 1959 года, Карасуль) — российский тренер по лёгкой атлетике. Заслуженный тренер России.

Биография 
Анатолий Андреевич Краус родился 21 октября 1959 года в селе Карасуль Ишимского района Тюменской области. В юности занимался хоккеем, но после перелома руки переквалифицировался в легкоатлеты.

Работает тренером по лёгкой атлетике в ГАУ Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», специализируется на подготовке спортсменов-спринтеров. Также является преподавателем института физической культуры Тюменского государственного университета. Неоднократно входил в список лучших тренеров Тюменской области.

Наиболее высоких результатов среди его воспитанников добились:
 Павел Тренихин — чемпион Европы 2010 года, двукратный призёр чемпионата Европы в помещении 2013 года,
 Денис Кудрявцев — серебряный призёр чемпионата мира 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года,
 Олег Сергеев — четырёхкратный чемпион России (2001, 2002, 2004, 2005), трёхкратный чемпион России в помещении (2001, 2004, 2005),
 Павел Савин — чемпион Европы среди юниоров 2013 года, двукратный чемпион России (2014, 2016).
 Иван Бузолин — серебряный призёр чемпионата Европы в помещении (2007), чемпион России (2006).
 Александр Сигаловский — чемпион Универсиады (2011), чемпион России (2011, 2014).

Награды и звания 
 Премия имени В. И. Муравленко в области физической культуры и спорта (2005).
 Почётное звание «Заслуженный тренер России».
 Благодарность Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (2011).

Примечания

Ссылки 
 Профиль тренера на сайте ВФЛА

Тренеры России по лёгкой атлетике
Преподаватели Тюменского государственного университета